Keuringsdienst van Waren, tegenwoordig Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Keuringsdienst van Waarde, een Nederlands televisieprogramma
Kindervakantiewerk
Kindervakantieweek